Kedrovaja (plaats), een stationsnederzetting in de Russische kraj Primorje
 Kedrovaja (rivier), een riviertje in de Russische kraj Primorje